Olur (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Olur (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Olur